Квинтил (Quintillus) е име на:

 Плавций Квинтил, консул 159 г., баща на консула от 177 г.
 Марк Педуцей Плавций Квинтил, консул 177 г.
 Марк Аврелий Квинтил (Квинтил), римски император 270 г.